Ракитовка — топоним:

Населённые пункты 
 Ракитовка — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Ракитовка — деревня в Ирбейском районе Красноярского края.
 Ракитовка — деревня в Аткарском районе Саратовской области.

Реки 
 Ракитовка (приток Тартаса) — в Новосибирской области России.
 Ракитовка (приток Бенжерепа) — в Кемеровской области России.
 Ракитовка (приток Чабры) — в Костромской области России.
 Ракитовка (река, впадает в озеро Селява) — в Белоруссии.